Witold Wnuk –  polski matematyk, profesor nauk matematycznych
 Witold Wnuk – polski impresario muzyczny i wiolonczelista